Абрамишви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Абрамишвили, Гурам Георгиевич (род. 1966) — российский художник грузинского происхождения.
 Абрамишвили, Мария Гурамовна (род. 1993) — российская актриса, дочь Гурама Абрамишвили.
  (1957—2006) — грузинский художник.

См. также 
 Абрамашвили